Лот (), король Лотианский и Оркнейский — персонаж легенд артуровского цикла, король Оркнейских островов и Лотиана (теперь территория Шотландии). Возможно его прототипом послужил кельтский Ллуд.

Как описывается в «Истории королей Британии» Гальфрида Монмутского, Лот был мужем Моргаузы, сестры короля Артура. После смерти Утера, отца Артура, и династического кризиса, включился в междоусобную борьбу за власть. Во время противостояния молодого Артура с мятежными вождями был в оппозиции королю, но, будучи им побеждён, при посредничестве Мерлина признал Артура своим государем.

Лот и Моргауза — родители четырёх известных братьев-рыцарей: сэра Гавейна, сэра Агравейна, сэра Гарета и сэра Гахериса.

Согласно Томасу Мэлори, Лот погиб, сражаясь с королём Пелинором.

Персонажи артурианы